Hampshire je lahko:
 Hampshire, Illinois
 Hampshire, Anglija
 HMS Hampshire